K62 ou K.62 peut faire référence à :
 Autres maladies de l'anus et du rectum, d'après la classification internationale des maladies ;
 Marche en ré majeur (K. 62), une œuvre de Wolfgang Amadeus Mozart ; 
 Sonate K. 62, une œuvre pour clavier du compositeur italien Domenico Scarlatti.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres